Die Straße oder Die Strasse steht für:

 Die Straße (1923), deutscher Film von Karl Grune
 Die Straße (1958), deutscher Film von Hermann Kugelstadt 
 Die Straße (1978), österreichisch-deutscher Film von Volker Vogeler 
 Die Straße (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie von Hans-Werner Schmidt (1978)
 Die Straße (Roman), Roman von Cormac McCarthy (2006), verfilmt als The Road
 Die Straße (Larry Niven), Science-Fiction-Roman von Larry Niven (1998)
 Die Straße (Maier), autobiografischer Roman von Andreas Maier (2013)
 Die Straße (Kirchner), Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner (1913)
 Die Strasse, deutsche Verkehrsfachzeitschrift